

Geografia
 Zelaya – ex dipartimento del Nicaragua.

Persone 
 Héctor Zelaya – calciatore honduregno
 Manuel Zelaya – politico honduregno
 Rodolfo Zelaya – calciatore salvadoregno